Laurentic est le nom de deux paquebots de la 
 Laurentic, mis en service en 1909 et coulé en 1917
 Laurentic, mis en service en 1927 et torpillé en 1940